Сэндуик — топоним.

 Сэндуик () — посёлок на острове Мейнленд, Шетландские острова.
 Уэст-Сэндуик () — деревня на острове Йелл, Шетландские острова.